Il singolare  dello  Zenith Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Tejmuraz Gabašvili era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Alessio Di Mauro ha battuto in finale 6–4, 7–6(3) Vincent Millot.

Teste di serie

  Nicolás Massú (quarti di finale)
  Wayne Odesnik (quarti di finale)
  Mathieu Montcourt (quarti di finale)
  Agustín Calleri (primo turno)

 Filippo Volandri (semifinali)
 Denis Gremelmayr (primo turno)
 Jurij Ščukin (primo turno)
 Alessio Di Mauro (campione)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Zenith Tennis Cup 2009